Colocasia može označavati:
 Colocasia (Plantae) Schott, biljni rod iz porodice Araceae
 Colocasia (Animalia) Ochsenheimer, 1816, rod moljaca iz porodice Noctuidae